Борис Бокий: Бокий, Борис Вячеславович (1898—1973) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор геолого-минералогических наук, профессор.
 Бокий, Борис Иванович (1873—1927) — русский горный инженер, учёный и организатор производства в горном деле, профессор.